Plessisville är en ort och kommun med status som stad (ville) i Kanada.   Den ligger i regionen Centre-du-Québec och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Den omges helt av en till ytan större kommun med samma namn, men som har status som socken (paroisse).

Källor 

Indelningar i Québec